Das Herreneinzel der Australian Championships 1946 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide, welcher zwischen dem 19. und 29. Januar stattfand.

Sieger des ersten Grand-Slam-Turniers nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der topgesetzte John Bromwich, der im Finale seinen Dinny Pails in fünf Sätzen (5:7, 6:3, 7:5, 3:6, 6:2) besiegen konnte.

Das Starterfeld bestand aus insgesamt 35 (acht gesetzten und 27 ungesetzten) australischen Spielern, es nahmen keine ausländischen Kontrahenten am Wettbewerb teil. Unter den Teilnehmern befanden sich mehrere Sieger des Herreneinzels der vorkriegszeitlichen Australian Championships: John Bromwich (1939), Jack Crawford (1931–1933, 1935) und Adrian Quist (1936, 1940). Zu den Teilnehmern gehörten auch die späteren Sieger Dinny Pails (1947), Adrian Quist (1948) und Frank Sedgman (1949, 1950).

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Herreneinzel
1946